Les Murs porteurs est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Murs porteurs, film français de Cyril Gelblat (2008) ;
 Les Murs porteurs, chanson de Calogero et Christophe Cirillo interprétée par Florent Pagny (2013).